Koby ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric-Édouard Koby (1890–1969), Schweizer Augenarzt und Höhlenforscher, siehe Höhlenbär
 Frédéric-Louis Koby (1852–1930), Schweizer Paläontologe und Geologe